Cazuza pode referir-se a:

 Cazuza, cantor e compositor brasileiro
 Cazuza - O Tempo Não Pára, filme brasileiro sobre o músico Cazuza
 Cazuza (livro), romance infanto-juvenil do escritor Viriato Correia
 Cazuza Ferreira, distrito do município de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul

Desambiguação